Niptus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Anatole Auguste Boieldieu 1856. Enligt Catalogue of Life ingår Niptus i familjen Ptinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen trägnagare.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Niptus